Savages – brytyjski zespół muzyczny założony w 2011
 Savages – album zespołu Theory of a Deadman
 Savages – album zespołu Soulfly
 Savages – album zespołu The Webb Sisters
 Savages – album zespołu Breathe Carolina
 Savages – album zespołu Glamour of the Kill
 Savages – film z 1972 roku
 Savages – film z 1974 roku
 Savages – film fabularny z 2012 roku
 The Savages – brytyjski zespół muzyczny założony w 1960
 The Savages – film z 2007 roku

Zobacz też 
 Savage